Cobb (Califórnia) — cidade do estado de Califórnia

Cobb (filme) — filme de 1994

Desambiguações de topônimos